Ройал-Лемингтон-Спа, или просто Лемингтон — курортный город в центральной части Англии.
 Лемингтон (футбольный клуб)

См. также
 Лимингтон